Pomerano
 ciò che è pertinente alla Pomerania
 appartenente al gruppo etnico dei Pomerani
 dialetto meclemburghese-pomerano 
 dialetto pomerano orientale
 dialetto mittelpommersch

Pagine correlate 

 Pomerania (disambigua)

Note